Алиансът за бъдещето на Косово (, AAK) е дясна албанска националистическа политическа партия в Косово.

Участия в избори

Парламентарни избори

Източници

Външни препратки 
  

Политически партии в Косово
Основани в Косово през 2001 година